{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (59001) Senftenberg || 1998 SZ35 ||26 september 1998 || Kleť
|-
| (59002) - || 1998 SZ36 ||21 september 1998 || Spacewatch
|-
| (59003) - || 1998 SL43 ||23 september 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (59004) - || 1998 SO43 ||25 september 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (59005) - || 1998 SW54 ||16 september 1998 || LONEOS
|-
| (59006) - || 1998 SX58 ||17 september 1998 || LONEOS
|-
| (59007) - || 1998 SF63 ||26 september 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (59008) - || 1998 SS63 ||30 september 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (59009) - || 1998 SZ65 ||20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (59010) - || 1998 SX67 ||19 september 1998 || LINEAR
|-
| (59011) - || 1998 SD71 ||21 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (59012) - || 1998 SW71 ||21 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (59013) - || 1998 SL72 ||21 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (59014) - || 1998 SC74 ||21 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (59015) - || 1998 SH74 ||21 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (59016) - || 1998 SX76 ||26 september 1998 || LINEAR
|-
| (59017) - || 1998 ST77 ||26 september 1998 || LINEAR
|-
| (59018) - || 1998 SH80 ||26 september 1998 || LINEAR
|-
| (59019) - || 1998 SM83 ||26 september 1998 || LINEAR
|-
| (59020) - || 1998 SX86 ||26 september 1998 || LINEAR
|-
| (59021) - || 1998 SN94 ||26 september 1998 || LINEAR
|-
| (59022) - || 1998 SC100 ||26 september 1998 || LINEAR
|-
| (59023) - || 1998 SV103 ||26 september 1998 || LINEAR
|-
| (59024) - || 1998 SB106 ||26 september 1998 || LINEAR
|-
| (59025) - || 1998 SX110 ||26 september 1998 || LINEAR
|-
| (59026) - || 1998 SS111 ||26 september 1998 || LINEAR
|-
| (59027) - || 1998 SO115 ||26 september 1998 || LINEAR
|-
| (59028) - || 1998 SV117 ||26 september 1998 || LINEAR
|-
| (59029) - || 1998 SP118 ||26 september 1998 || LINEAR
|-
| (59030) - || 1998 SB122 ||26 september 1998 || LINEAR
|-
| (59031) - || 1998 SM124 ||26 september 1998 || LINEAR
|-
| (59032) - || 1998 SG125 ||26 september 1998 || LINEAR
|-
| (59033) - || 1998 SQ127 ||26 september 1998 || LINEAR
|-
| (59034) - || 1998 SO128 ||26 september 1998 || LINEAR
|-
| (59035) - || 1998 SF134 ||26 september 1998 || LINEAR
|-
| (59036) - || 1998 SD135 ||26 september 1998 || LINEAR
|-
| (59037) - || 1998 SU140 ||26 september 1998 || LINEAR
|-
| (59038) - || 1998 SG147 ||20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (59039) - || 1998 SS156 ||26 september 1998 || LINEAR
|-
| (59040) - || 1998 SR160 ||26 september 1998 || LINEAR
|-
| (59041) - || 1998 SS161 ||26 september 1998 || LINEAR
|-
| (59042) - || 1998 SW162 ||26 september 1998 || LINEAR
|-
| (59043) - || 1998 SF167 ||27 september 1998 || LONEOS
|-
| (59044) - || 1998 SV169 ||18 september 1998 || LONEOS
|-
| (59045) Gerardlemaitre || 1998 TR2 ||13 oktober 1998 || ODAS
|-
| (59046) - || 1998 TW17 ||13 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (59047) - || 1998 TO19 ||15 oktober 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (59048) - || 1998 TH22 ||13 oktober 1998 || Spacewatch
|-
| (59049) - || 1998 TC31 ||10 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (59050) - || 1998 TB33 ||14 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (59051) - || 1998 TJ33 ||14 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (59052) - || 1998 TV34 ||14 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (59053) - || 1998 UU1 ||20 oktober 1998 || Spacewatch
|-
| (59054) - || 1998 UY5 ||22 oktober 1998 || ODAS
|-
| (59055) - || 1998 UQ7 ||22 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (59056) - || 1998 UK16 ||22 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (59057) - || 1998 UO18 ||25 oktober 1998 || T. Kobayashi
|-
| (59058) - || 1998 UA19 ||27 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (59059) - || 1998 UZ22 ||30 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (59060) - || 1998 UE25 ||18 oktober 1998 || E. W. Elst
|-
| (59061) - || 1998 UP25 ||18 oktober 1998 || E. W. Elst
|-
| (59062) - || 1998 US25 ||18 oktober 1998 || E. W. Elst
|-
| (59063) - || 1998 UC32 ||27 oktober 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (59064) - || 1998 UB33 ||28 oktober 1998 || LINEAR
|-
| (59065) - || 1998 UB43 ||28 oktober 1998 || LINEAR
|-
| (59066) - || 1998 VY || 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (59067) - || 1998 VS1 ||9 november 1998 || ODAS
|-
| (59068) - || 1998 VZ1 ||9 november 1998 || ODAS
|-
| (59069) - || 1998 VX3 ||11 november 1998 || ODAS
|-
| (59070) - || 1998 VG6 ||11 november 1998 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (59071) - || 1998 VX7 ||10 november 1998 || LINEAR
|-
| (59072) - || 1998 VV9 ||10 november 1998 || LINEAR
|-
| (59073) - || 1998 VL13 ||10 november 1998 || LINEAR
|-
| (59074) - || 1998 VN13 ||10 november 1998 || LINEAR
|-
| (59075) - || 1998 VT13 ||10 november 1998 || LINEAR
|-
| (59076) - || 1998 VT14 ||10 november 1998 || LINEAR
|-
| (59077) - || 1998 VT15 ||10 november 1998 || LINEAR
|-
| (59078) - || 1998 VT19 ||10 november 1998 || LINEAR
|-
| (59079) - || 1998 VY19 ||10 november 1998 || LINEAR
|-
| (59080) - || 1998 VU21 ||10 november 1998 || LINEAR
|-
| (59081) - || 1998 VJ24 ||10 november 1998 || LINEAR
|-
| (59082) - || 1998 VJ25 ||10 november 1998 || LINEAR
|-
| (59083) - || 1998 VZ25 ||10 november 1998 || LINEAR
|-
| (59084) - || 1998 VD26 ||10 november 1998 || LINEAR
|-
| (59085) - || 1998 VK29 ||10 november 1998 || LINEAR
|-
| (59086) - || 1998 VJ31 ||14 november 1998 || T. Kobayashi
|-
| (59087) - || 1998 VT33 ||15 november 1998 || P. Sicoli, F. Manca
|-
| (59088) - || 1998 VW35 ||9 november 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (59089) - || 1998 VF38 ||10 november 1998 || LINEAR
|-
| (59090) - || 1998 VZ41 ||14 november 1998 || Spacewatch
|-
| (59091) - || 1998 VJ42 ||15 november 1998 || Spacewatch
|-
| (59092) - || 1998 VT42 ||15 november 1998 || Spacewatch
|-
| (59093) - || 1998 VE47 ||14 november 1998 || Spacewatch
|-
| (59094) - || 1998 VM49 ||11 november 1998 || LINEAR
|-
| (59095) - || 1998 WK || 16 november 1998 || P. G. Comba
|-
| (59096) - || 1998 WT3 ||18 november 1998 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (59097) - || 1998 WD5 ||20 november 1998 || P. R. Holvorcem
|-
| (59098) - || 1998 WN7 ||20 november 1998 || P. R. Holvorcem
|-
| (59099) - || 1998 WS10 ||21 november 1998 || LINEAR
|-
| (59100) - || 1998 WA11 ||21 november 1998 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten